Struna
Struna (terminološka baza)
Struna (fizika)
Teorija struna
Superstruna